Der Name Vaire bezeichnet:

 Vaire, französische Gemeinde im Département Doubs
 Vaire-Arcier, ehemalige französische Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Vaire im Département Doubs
 Vaire-le-Grand, Ortsteil der Gemeinde Vaire
 Vaire-le-Petit, ehemalige französische Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Vaire im Département Doubs
 Vaire-sous-Corbie, französische Gemeinde im Département Somme

Siehe auch:
 Vairé
 Vaïre
 Vaires-sur-Marne
 Vair (Begriffsklärung)